Джамоат 20-річчя Незалежності Таджикистану () — джамоат у складі Фархорського району Хатлонської області Таджикистану.

Адміністративний центр — село Мехнатобод.

До 29 березня 2012 року джамоат називався Комсомольським.

Населення — 13410 осіб (2011; 12691 в 2010, 13489 в 2009).

До складу джамоату входять 11 сіл:

Примітки 

Джамоати Фархорського району